The Exchange – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Champion Film Company
The Exchange – cortometraggio del 1998 diretto da Chris Reid
The Exchange – documentario del 2001 diretto da Jim Moran
The Exchange (Hahithalfut) – film del 2011 di Eran Kolirin